Bush Christmas ist der Originaltitel folgender Filme:

 Die Kinder von Mara-Mara, britisch-australischer Film von Ralph Smart (1947)
 Bush Christmas – 40 Grad im Schatten, australischer Film von Henri Safran (1983)